Ciwaringin (Ciwaringin), een plaats in Indonesië
Ciwaringin (Lemahabang), een plaats in Indonesië
Ciwaringin (Bogor Tengah), een plaats in Indonesië